Myslbek (Myslbeková) se může vztahovat k následujícím článkům:

 Josef Václav Myslbek (1848–1922) – významný český sochař

 Další významy
 Karel Myslbek (1874–1915) – malíř, syn Josefa Václava Myslbeka
 Josef Myslbek ml. (1884–1963) – malíř, syn Josefa Václava Myslbeka
 Spolek výtvarných umělců Myslbek
 Myslbek (proluka) – pražská proluka Na Příkopě
 Palác Myslbek – obchodní centrum
 Myslbek (planetka) č. 29490

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Bavorská příjmení
Německá příjmení